Cutrone peut désigner :
 Angela Cutrone (1969-), patineuse de vitesse canadienne ;
 Patrick Cutrone (1998-), footballeur italien.